Paola se poate referi la:

 Paola (nume)
 Paola, comună italiană în provincia Cosenza, Calabria.
 Paola (Raħal Ġdid), un oraș pe insula Malta

Dezambiguizare